Wyniki Grand Prix Bahrajnu, pierwszej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.

W tym sezonie zadebiutowała Scuderia Toro Rosso. Pierwszymi kierowcami w tym sezonie byli Vitantonio Liuzzi i Scott Speed.

Lista startowa

Sesje Treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|5
| Michael Schumacher
|1-15, 24-35
|align="center"|27
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|16-19, 36-39, 41-57
|align="center"|25
|-
|align="center"|4
| Juan Pablo Montoya
|20-23
|align="center"|4
|-
|align="center"|12
| Jenson Button
|40
|align="center"|1
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki Grand Prix Bahrajnu 2006 na oficjalnej stronie Formuły 1

2006
2006 w Formule 1
2006 w Azji
2006 w Bahrajnie